serra-azulense – abitanti di Serra Azul de Minas
serra-azulense – abitanti di Serra Azul